«MAL'OPUS» (, від «Мальопис» та «Октопус») —  українське видавництво локалізованих коміксів українською, за ліцензіями від таких видавництв як «Marvel Comics», «Dark Horse Comics», «Oni Press», та артбуків, від «Titan Books», «Dark Horse».  

Видавництво було засновано в 2018 році.

Команда

Засновники 
Засновником та генеральним директором видавництва «MAL'OPUS» є Дмитро Данилюк –  колекціонер коміксів та лектор тем про комікси («КФК», «CCU»). Засновниками видавництва також є Артем Прядка та Олександр Тупкало (засновники «CCU» та декількох інших підприємств).

Історія

Ідея створення 
11 травня 2018 року, на фестивалі «Київському Фестивалі Коміксів 2», в інтерв'ю для PlayUA, Артем Прядка (співзасновник видавництва) розповів про історію створення видавництва. Ідея створення видавництва виникла ще у 2016 році, з бажання видавати зарубіжні відомі комікси від різних видавництв українською. Артем десь півроку-рік шукав власників прав на випуск коміксів. Він бажав видати комікс «Маус», проте не вийшло через складність придбання прав на його випуск, комікс згодом видало українською видавництво «Видавництво». Після цього ідея видавництва була заморожено. І під час підготовки до «CCU2018», у квітні 2018 року, Артем запропонував Дмитру Данилюку відкрити власне видавництво, який погодився на це. Артем взяв на себе відповідальність що до контактування з правовласниками ліцензій і реєстрації юридичних документів. Проте підготовка до «CCU2018» була в пріоритеті, на відмінно від ідеї видавництва. Через цю ситуацію було прийнято рішення про гальмування зародження видавництва, та проведення фестивалю. Попри це, саме у липні 2018, ще до фестивалю, видавництво знайшло зв'язок з власниками ліцензій, у цьому випадку ліцензій «Marvel Comics» і домовилось про випуск деяких коміксів. У лютому 2019 видавництво розпочало працю над коміксом «Рукавиця нескінченності», з розрахунком на випуск до фільму «Месники: Завершення» (який частково адаптує сюжет цього коміксу). В результаті, усе вийшло, нелегка робота над старим коміксом пройшла за два місяці. Видавництво також одразу вирішило, що не буде випускати комікси у м'якій обкладинці, а лише в палітурці.

Перші роки

Ліцензійні комікси та артбуки 
Дебютом видавництва стали два комікси «Marvel»: «Рукавиця нескінченності» (Джим Старлін) та «Дедпул проти Таноса» (Тім Сілі); які будуть випущенні разом, 24 квітня 2019 року. 23 квітня видавництво було на допрем'єрному показі фільму «Месники: Завершення», з великим стендом з статуєю у вигляді розгорнутого коміксу Рукавиця нескінченності перед яким стояла Рукавиця нескінченності у натуральний розмір. Там же були присутні деякі творці перекладу коміксу, а також декілька перших примірників, які могли погортати і придбати усі охочі.

Загалом, дебютні комікси видавництва були сприйняті позитивно, проте на деяких сторінках коміксу Рукавиця нескінченності були незначні огріхи у дизайні сторінки (верстка) — деякі панелі, або сама сторінка, були обрізані завершенням сторінки (оригінальний малюнок виїхав за край), що є або помилкою масштабування сторінок під час дизайну, або певними проблемами під час друку. Але, попри незначні проблеми з сторінками, шанувальники та популярні ресурси залишилися задоволені усіма аспектами видання: перекладом, оформленням, ціною та форматом (тверда палітурка).

11 травня 2019 року видавництво було присутнє на «Київському Фестивалі Коміксів 2», де продавало свої два дебютні комікси та знову мало стенд у вигляді великого коміксу Рукавиця нескінченності, який був розгорнутий на сторінках з культовим моментом — "клац Таноса". На цьому ж фестивалі видавництво під вечір мало презентацію, у якій його засновники розповіли про те як виникла та втілювалась ідея створення подібного видавництва та проблеми і цікавості з його засновування. Згодом на презентації були анонсовані найближчі комікси які збирається випустити видавництво: «Місто гріхів» (Френк Міллер) та «Росомаха: Старий Лоґан» (Марк Міллар). 21 травня відкрилось предзамовлення на перший графічний роман з серії коміксів «Місто гріхів» — Місто Гріхів. Том 1. Важке Прощання. На сторінках придбання коміксу в онлайн магазинах значилась дата випуску: "липень 2019". 25 травня 2019 року було офіційно затверджено обкладинку українського видання першого графічного роману з серії «Місто Гріхів« самим Френком Міллером та оригінальним видавництвом. 12 липня були опубліковані фото тестової обкладинки коміксу «Місто Гріхів. Том 1. Важке Прощання» Френка Міллера, на якому видніється червоно-сріблястий лоґотип з фольги та обіцянкою скорого додання вибіркового лакування. 16 липня відбувся випуск коміксу «Місто Гріхів. Том 1. Важке Прощання». 24 липня телеканал «Прямий» опублікував рецензію на комікс «Місто гріхів: Важке прощання» від видавництва MAL'OPUS. 5 серпня сайт Vertigo  опублікував статтю-рецензію на «Місто гріхів: Важке прощання». 5 серпня видавництво нагадало про випуск коміксу «Росомаха: Старий Лоґан» та анонсувало, що українське видання коміксу матиме нову обкладинку (засновану на одному моменті з самого коміксу), також стало відомо, що у найближчі дні відкриється передзамовлення.  Того ж дня стало відомо, що видавництво також випустить варіативне видання коміксу з класичною обкладинкою, ексклюзивно для магазину «Cosmic Shop»  (наклад: 100 примірників). Видавництво стало першим в Україні, на ринку коміксів, хто зробив подібне.

11 вересня 2019 року видавництво анонсувало випуск коміксу «Громадянська війна» на «Comic Con Ukraine 2019» (21-22 вересня 2019 року), з усіма стандартами видання видавництва. 13 вересня було анонсовано ще одне видання з підходом "ексклюзивна обкладинка" — «Громадянська війна» (300 примірником), спеціально для фестивалю «CCU2019».

16 вересня 2019 року було анонсовано випуск україномовного перекладу першого тому коміксу «Голуб Геннадій», який раніше у 2018 році вже публікувався російською в санкт-петербурзькому видавництві КомФедерация;, для видання від «MAL'OPUS» авторка коміксу зробила авторський переклад його українською. Комікс описує життя філософського голуба Геннадія, його марність буття, біль та специфічний гумор. У видавництва цей комікс також стане першим з м'якою обкладинкою, перша збірка міститиме 65 сторінки. Випуск коміксу запланований 21 вересня 2019 року, на «CCU2019». Також заплановане ексклюзивне видання (300 примірників) з супергеройською обкладинкою, спеціально до вищезгаданого фестивалю.

17 вересня 2019 року було анонсовано старт випуску комікс-серії «Скотт Пілігрим і його чудове маленьке життя» (кольорова версія), від Браяна Лі О'Меллі та видавництва «Oni Press», у томах. Перший том міститиме 192 сторінки, та матиме стандарти видання видавництва. Це буде перший комікс від видавництва «Oni Press» українською. Випуск коміксу запланований 21 вересня 2019 року, на «CCU2019».

21 вересня 2019 року видавництво відвідало «Comic Con Ukraine 2019», де мало стенд зі своїми коміксами та великою статуєю коміксу «Громадянська війна». На сцені у Комікс-зоні було презентовано вже наявні і прийдешні до фестивалю комікси видавництва, а також анонсовано наступні проєкти — «Таємне вторгнення» (листопад-грудень 2019 року), «Marvel 1602» (початок 2020 року), «Балтимор: Чумні кораблі» (початок 2020 року), а також свій перший артбук «The Art of Death Stranding» (січень 2020) від «Titan Books».

У грудні 2019, під Новий рік, у своїх облікових записах у соц. мережах, видавництво влаштувало п'ятиденний марафон анонсів на наступний рік.У наступні дні були анонсовані такі комікси та артбук:
 26 грудня — комікс  (I квартал 2020-го року);
 27 грудня — комікс  (I-II кварталі 2020-го року);
 28 грудня — комікс «Таємна війна» (I-II квартал 2020-го року);
 29 грудня — артбук «Світ гри The Last Of Us: Частина ІІ» та комікс «The Last of Us: Американські мрії» (початок червня 2020-го року);
 30 грудня — комікси «Скотт Пілігрим проти всього світу», «Місто гріхів: Жінка, за яку варто вбивати», «Голуб Геннадій 2» (2020 рік).

Видання

Ліцензійні комікси

Артбуки

Бонуси 
 Видання коміксу Росомаха: Старий Лоґан мало екслюзивний тираж (100) з класичною обкладинкою для магазину «Cosmic Shop»  .
 Видання коміксу Громадянська війна також мало екслюзивний тираж (300) цього разу зі спеціальною обкладинкою для «CCU2019».
 Під час фестивалю «CCU2019», до коміксу Скотт Пілігрим і його чудове маленьке життя були наявні тематичні наліпки з лого та персонажами коміксу.
 

 Примітки

Дистриб'юція 
Продукція видавництва продається в багатьох комікс-магазинах та книгарнях України, за виключенням випадків ексклюзивних видань чи бонусів. З листопада 2019 року товари видавництва стали доступні у «Книгарні Є». З січня 2020 року у «Rozetka.ua».

Також панелі видавництва та стенди з'являються на таких фестивалях: «Київський Фестиваль Коміксів» (з 2-ого [2019]), «Comic Con Ukraine» (з 2019-ого) та на інших. На яких іноді доступні вищезгадані ексклюзивні пропозиції: спеціальні видання та бонуси. Також був стенд на відомому книжковому фестивалі «Книжковий Арсенал» у 2019 році.

Див. також 
 Комікс
 Артбук
 Видавництва України
 Список коміксів, перекладених українською
 Список українських коміксів

Джерела та примітки 
 Коментарі

 Джерела

Посилання 
 
 Інформація на сайті Лабораторія Фантастики 
 Юридична інформація на сайті YouControl

Видавництва коміксів України
Видавництва Києва
Засновані в Україні 2018